

Toponymes 
 La Baconnière, commune française.

Personnalités 
 Jean Marie Eusèbe Baconnière de Salverte, père de Eusèbe de Salverte (1771-1839).

Organisations 
 Éditions La Baconnière, maison d'édition suisse.